San Eduardo (Colômbia)
San Eduardo (Santa Fé)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos